PLE (medycyna) – enteropatia z utratą białek
 PLE (elektronika)
 polimorficzna osutka świetlna